Энтони Кит Бук (; род. 4 сентября 1934 года в Бате) — английский футболист и тренер.

Бук провёл начало своей карьеры в низших лигах, играя за клуб из своего родного города, «Бат Сити». Затем он переехал в Канаду играть за «Торонто Сити», позже вернулся в Англию, став игроком «Плимут Аргайл». В возрасте 31 года он присоединился к клубу Первого дивизиона, «Манчестер Сити», где стал капитаном. При Буке в качестве капитана «Манчестер Сити» выиграл четыре трофея, поэтому он является наиболее титулованным капитаном «Манчестер Сити» (2014). Бук был тренером «Манчестер Сити» с 1974 по 1979 год, затем занимал различные должности в тренерском штабе клуба до 1996 года.

Ранние годы 
Тони Бук родился в Бате, но когда ему было четыре года, его семья переехала в Индию, когда его отец, офицер пехоты дивизии Сомерсет Лайт, проходил службу за рубежом. Во время Второй мировой войны отец Бука служил в Бирме, а сам Бук жил с матерью и братьями в армейских бараках в таких городах Британской Индии, как Мумбаи и Мултан. В сентябре 1945 года семья Бука вернулась в Англию. Тони начал учиться в одной из средних школ Бата и получил свой первый опыт участия в футбольных соревнованиях, когда был отобран для игры в детских сборных Бата и Сомерсета.

Любительская карьера 
После окончания школы в 16 лет Бук стал учеником каменщика и играл в футбол на любительском уровне на позиции нападающего за «Писдаун Майнерс», пока не был призван на воинскую службу в 1952 году. Во время игры за команду армии Бук переквалифицировался в защитника и приходил на просмотр в «Челси», куда его порекомендовал товарищ по армейской команде, Фрэнк Бланстоун, но Бук не был принят в клуб. После завершения армейской службы Бук вернулся к своей работе в Бате и начал играть за «Фрум Таун». В сезоне 1955/56 «Фрум» испытывал финансовые трудности, и руководство сообщило всем игрокам, что они могут уйти из клуба, если пожелают. Бук рассказал об этом коллеге по работе, который играл за «Бат Сити» из Южной Футбольной лиги. Он, в свою очередь, сообщил председателю «Бата», и Бук подписал контракт с клубом в январе 1956 года. Он провёл семь с половиной лет в «Бате», за это время он стал капитаном клуба и выиграл Южную лигу в 1960 году (отрыв от второй команды, «Оксфорд Юнайтед», составил 13 очков). В межсезонье 1962 года тренером «Бата» стал Малкольм Эллисон, под руководством которого Бук и провёл свои последние годы в клубе.

Когда в конце сезона 1962/63 Эллисон получил предложение тренировать клуб из Канады, «Торонто Сити», он взял с собой Бука. Хотя Эллисон покинул клуб через короткое время, чтобы работать тренером в «Плимут Аргайл», Бук оставался в клубе три месяца, за это время он выиграл Восточную канадскую лигу и был признан лучшим крайним защитником в Канаде.

Профессиональная карьера

«Плимут Аргайл» 
По возвращении в Англию Бук подписал контракт с «Плимутом» Эллисона на сумму 1500 фунтов стерлингов. Также Бук в возрасте 30 лет дебютировал в Футбольной лиге Англии, хотя в «Плимуте» считали, что ему 28 — Эллисон посоветовал Буку подделать свидетельство о рождении, так как думал, что совет директоров «Плимута» не заплатит £1500 за 30-летнего. В сезоне 1964/65 команда до последних туров боролась за выживание во Втором дивизионе. Набрав равное число очков с «Гримсби Таун», клубу удалось избежать понижения в лиге благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Тем не менее, в следующем сезоне клуб впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Лиги, где по сумме двух матчей проиграл со счётом 4:2 «Лестер Сити».

«Манчестер Сити» 
Спустя два года, после 81 матча за «Плимут» Бук снова последовал за Малкольмом Эллисоном, на этот раз в «Манчестер Сити». Трансферная стоимость футболиста выросла до £17 000. Тренер Джо Мерсер сначала не хотел тратить такую сумму за игрока старше 30 лет. Но Эллисон убедил его, отметив, что у Мерсера пик карьеры наступил в том же возрасте, когда он перешёл из «Эвертона» в «Арсенал» в возрасте 32 лет.

Бук прогрессировал под руководством Мерсера и Эллисона. Он дебютировал за «Манчестер Сити» в матче открытия сезона 1966/67, была зафиксирована ничья 1:1 с «Саутгемптоном», Бук стал игроком основного состава команды. В своём первом сезоне в клубе он пропустил только одну игру, став лауреатом титула Игрок года «Манчестер Сити» в сезоне, в котором клуб учредил эту награду.

В межсезонье 1967 года, после трансфера капитана команды, Джонни Кроссана, в «Мидлсбро» капитанская повязка перешла Буку, тогда же товарищи по команде дали ему прозвище «Прыжок». Его первый сезон в качестве капитана был достаточно успешным, он привёл «Манчестер Сити» к их второму чемпионству и играл в каждом матче. Травма ахиллова сухожилия вывела Бука из строя на первые четыре месяца 1968/69 сезона, но он вернулся в команду во время начала кампании в кубке Англии. За неделю до финала кубка 1969 года Бук был признан футболистом года в Англии, разделив награду с Дейвом Макаем. В следующую субботу «Манчестер Сити» сыграл с «Лестер Сити» в финале кубка Англии. «Мансити» выиграл со счётом 1:0, и капитан Бук поднял трофей.

В следующем сезоне «Сити» стал первой командой, выигравшей европейский и британский трофей в одном сезоне: Кубок обладателей кубков УЕФА и Кубок Футбольной лиги. В финале КОК «Сити» встретился с польским «Гурник Забже», англичане выиграли со счётом 2:1, Бук в том матче был капитаном и отыграл все 90 минут. На пути к победе в Кубке Лиги «Мансити» в полуфинале с общим счётом 4:3 одержал победу над принципиальным соперником, «Манчестер Юнайтед». В финале соперником был «Вест Бромвич Альбион», который усилиями Джеффа Асла открыл счёт ещё в начале матча, Майк Дойл помог манкунианцам перевести игру в дополнительное время, где команде победу принёс Глин Пардоу. В сентябре 1970 года Бук участвовал в Англо-итальянском кубке лиги, где его команда встретилась с «Болоньей». Итальянцы с минимальным счётом выиграли первый матч, во втором была зафиксирована ничья 2:2. Бук ушёл из футбола в 1974 году, передав капитанскую повязку Колину Беллу. Он сыграл в 242 матчах Футбольной лиги за «Мансити» и стал самым успешным капитаном клуба по числу выигранных во время его капитанства выигранных трофеев.

Стиль игры 
Бук был примечателен тем, что он был, вероятно, единственным игроком, способным нейтрализовать Джорджа Беста, когда тот был на пике своей карьеры. Многие защитники пытались отбирать мяч у Беста, атакуя первыми, в основном потому, что на них давил авторитет игрока «Манчестер Юнайтед». Бук, будучи достаточно быстрым для своего возраста, всегда позволял Бесту сделать первое движение. Бест зачастую останавливался и пытался сделать несколько финтов, а Бук не пускал его на ударную позицию. Бук был также известен своим футбольным мышлением. Часто он бежал бок о бок с противником, прося дать пас, таким образом он заставлял соперника добровольно отдать мяч. Бест позднее признал Бука одним из лучших крайних защитников в мире.

Тренерская карьера 
В ноябре 1973 года тренер «Манчестер Сити», Джонни Харт, ушёл в отставку из-за плохого состояния здоровья, а Бук стал исполняющим обязанности главного тренера и позже был назначен помощником Рона Сондерса, который занял вакантный пост. Через год Бук завершил игровую карьеру, чтобы сконцентрироваться на тренерской работе. Сондерс был уволен менее чем через шесть месяцев, а Бук снова взял на себя роль «и. о.» и через одну игру был назначен постоянным тренером. Первой знаменательной победой Бука как тренера было выигранное с минимальным счётом манчестерское дерби, гол ударом пяткой забил Денис Лоу. В первом полном сезоне Бука как тренера клуб занял восьмое место, превзойдя результат предыдущего сезона, когда команда финишировала 14-й. В 1976 году клуб Бука выиграл финал Кубка Лиги, победив в финале со счётом 2:1 «Ньюкасл Юнайтед». Таким образом, он стал первым человеком, выигравшим турнир и как игрок, и как тренер. Бук оставался тренером до 1979 года, когда был заменён своим бывшим наставником, Малкольмом Эллисоном. Затем он продолжал служить клубу, занимая поочерёдно нескольких других должностей до 1997 года, в том числе снова был исполняющим обязанности в 1989 и 1993 годах. В 1997 году он присоединился к «Хаддерсфилд Таун» как главный скаут Брайана Хортона.

На данный момент Бук на пенсии, но занимает две символические должности: он является почётным президентом «Манчестер Сити» и пожизненным президентом Официального клуба болельщиков «Манчестер Сити». Он был включён в Зал славы «Манчестер Сити» в январе 2004 года.

Статистика

Клубная

Тренерская

Достижения 
 Манчестер Сити (как игрок и тренер)
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Победитель: 1970
 Первый дивизион
 Чемпион: 1967/68
 2-е место: 1976/77
 Кубок Англии
 Победитель: 1969
 Кубок Футбольной лиги
 Победитель: 1970, 1976
 Суперкубок Англии
 Победитель: 1972
 Участник: 1969, 1973
 Англо-итальянский кубок лиги
 Участник: 1971
 Футболист года в Англии по версии АФЖ: 1969 (совместно с Дейвом Макаем)

Вне футбола 
Брат Тони Бука, Ким, был вратарём «Борнмута», «Нортгемптон Таун», «Мэнсфилд Таун» и «Донкастер Роверс»; а после окончания карьеры тренировал «Уэстон-сьюпер-Мэр». Племянник Тони, Стив Бук, был также вратарём и играл в основном за «Челтнем Таун», где и завершил карьеру в 2012 году.

В 2004 году Тони Бук вместе с Дэвидом Клейтоном издал автобиографию, в которой описал свою карьеру игрока и тренера. В библиоинформации книги также высказана особая благодарность товарищу Бука по команде, Колину Беллу.

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бат Сити»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Манчестер Сити»